Okręty US Navy o nazwie USS  "Tunxis":
 Pierwszy "Tunxis" był monitorem z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi "Tunxis" (AN-90) był okrętem do kładzenia sieci zagrodowych z okresu II wojny światowej.

Tunxis